Wilchiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung Olchowzy/Ольховцы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi, siehe Wilchiwzi (Tschemeriwzi)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Horodenka, siehe Wilchiwzi (Horodenka)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Schydatschiw, siehe Wilchiwzi (Schydatschiw)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Tjatschiw, siehe Wilchiwzi (Tjatschiw)